Osoby o tym nazwisku:
 Alina Rzyszczewska – polska hrabianka
 Michalina Rzyszczewska – polska księżna